

Musica 
 I Nuovi Angeli – gruppo musicale beat italiano
 I Nuovi Angeli – album dell'omonimo gruppo del 1969
 I Nuovi Angeli – album dell'omonimo gruppo del 1972

Cinema 
 I nuovi angeli – film del 1962 diretto da Ugo Gregoretti